Mecili Hilarià, magistrat i jurista romà 
 Hilarià, magistrat romà 
 Quint Juli Hilarià o Quint Juli Hilarió, escriptor eclesiàstic romà de finals del segle IV